|-
| 111801 - || || 15 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111802 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111803 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111804 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111805 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111806 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111807 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111808 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111809 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111810 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111811 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111812 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111813 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111814 - || || 10 de febrer, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 111815 - || || 13 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111816 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111817 - || 2002 DF || 16 de febrer, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 111818 Deforest || 2002 DT || 17 de febrer, 2002 || Needville || Needville
|-
| 111819 - || || 16 de febrer, 2002 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 111820 - || || 18 de febrer, 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111821 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111822 - || || 17 de febrer, 2002 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 111823 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111824 - || || 22 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111825 - || || 16 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111826 - || || 22 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111827 - || || 5 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111828 - || || 5 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111829 - || || 12 de març, 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 111830 - || || 14 de març, 2002 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 111831 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111832 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111833 - || || 14 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111834 - || || 5 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111835 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111836 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111837 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111838 - || || 10 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111839 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111840 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111841 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111842 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111843 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111844 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111845 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111846 - || || 9 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111847 - || || 9 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111848 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111849 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111850 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111851 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111852 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111853 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111854 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111855 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111856 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111857 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111858 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111859 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111860 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111861 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111862 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111863 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111864 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111865 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111866 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111867 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111868 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111869 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111870 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111871 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111872 - || || 5 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111873 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111874 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111875 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111876 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111877 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111878 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111879 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111880 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111881 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111882 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111883 - || || 13 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111884 - || || 14 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111885 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111886 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111887 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111888 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111889 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111890 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111891 - || || 19 de març, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 111892 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111893 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111894 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111895 - || || 17 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111896 - || || 20 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111897 - || || 20 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111898 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111899 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111900 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
1